|-
| 139201 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139202 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139203 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139204 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139205 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139206 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139207 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139208 - ||  || 22 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139209 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139210 - || 2001 GJ || 1 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139211 - ||  || 12 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139212 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139213 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139214 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139215 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139216 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139217 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139218 - ||  || 1 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139219 - || 2001 HF || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139220 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139221 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139222 - ||  || 17 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 139223 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139224 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139225 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139226 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139227 - ||  || 18 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139228 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139229 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139230 - ||  || 25 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 139231 - ||  || 22 aprilie 2001 ||  || , 
|-
| 139232 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139233 - ||  || 25 aprilie 2001 ||  || , 
|-
| 139234 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139235 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139236 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139237 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139238 - ||  || 25 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 139239 - ||  || 23 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139240 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139241 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139242 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139243 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139244 - ||  || 24 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 139245 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139246 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139247 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139248 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139249 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139250 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139251 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139252 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139253 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139254 - ||  || 30 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139255 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139256 - ||  || 17 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139257 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139258 - ||  || 18 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139259 - ||  || 18 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139260 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139261 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139262 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139263 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139264 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139265 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139266 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139267 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139268 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139269 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139270 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139271 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139272 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139273 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139274 - ||  || 26 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139275 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139276 - ||  || 27 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139277 - || 2001 JJ || 2 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139278 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139279 - ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139280 - ||  || 14 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139281 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139282 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139283 - ||  || 11 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139284 - ||  || 14 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139285 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139286 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139287 - ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139288 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139289 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139290 - ||  || 20 mai 2001 ||  || , 
|-
| 139291 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139292 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139293 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139294 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139295 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139296 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139297 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139298 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139299 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139300 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-